Frederick kan avse:

 Frederick (sång) – av Patti Smith
 Frederick – ett engelskt namn, se Fredrik

Geografi

Kanada
Frederick Sound (Kanada) – ett sund i British Columbia

USA
Frederick, Colorado – en ort i Weld County
Frederick, Kansas – en by
Frederick County, Maryland
Frederick, Maryland – en stad i Frederick County
Frederick, Michigan – en spökstad
Frederick, Oklahoma – en stad i Tillman County
Frederick, South Dakota – en ort i Brown County
Frederick County, Virginia

Se även
Frederick Sound – flera sund